Rover 75
Land Rover
MG Rover Group
Ranger Rover
Rover (svemirsko istraživanje), planetohod